Järnmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järnmyrtjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Järnmyrtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724936-164933), sjö i Malå kommun, 
Järnmyrtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724960-164859), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn